MBC Plus  es una empresa de medios de comunicación surcoreana, que opera canales por suscripción. Fue fundada el 22 de septiembre de 1993 y es una subsidiaria de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC).

Canales

Actuales

Antiguos 
 MBCGame — deportes electrónicos. Fue lanzado en 2000 como LOOK TV, relanzado en 2001 como gembc. Fue cerrado en 2012.
 MBC Life — canal documental de las culturas de la vida. Fue lanzado en 2005 y cerrado en 2012.
 MBC QueeN — canal documental de las culturas de la vida. Fue lanzado en 2005 y cerrado en 2012.

Véase también 
 Munhwa Broadcasting Corporation
 Economía de Corea del Sur

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 

Subsidarias de Munhwa Broadcasting Corporation
Cadenas de televisión de Corea del Sur
Canales de televisión de Corea del Sur